Le mot bourse, du latin bursa (« cuir »), issu du grec ancien βύρσα (« peau », « outre »), désigne initialement un petit sac ou un porte-monnaie, mais il est rapidement devenu synonyme de place d'échange, l'un des lieux essentiels des économies de marché.

L'origine de ce sens second pourrait trouver sa source dans le fait qu'au , dans la ville de Bruges, les marchands avaient pris pour habitude de traiter leurs affaires devant l'hôtel de la famille van der Buerse. Les armoiries familiales affichaient trois bourses, ces dernières étant également sculptées sur le fronton de l'édifice familial. La famille étendit par la suite son activité dans la ville d'Anvers et le patronyme aurait progressivement fini par désigner le lieu de réunion pour des transactions commerciales et/ou financières. 

L’escarcelle est la grande bourse que l’on portait autrefois pendue à la ceinture.

Par extension, le mot bourse a pris d'autres sens.

Bourse de produits financiers 
La bourse est un marché organisé et réglementé de découverte du prix et d'échange d'actifs financiers standardisés par confrontation de l'offre et de la demande :
 bourse de valeurs (actions, obligations, options, swaps, contrats futurs, part d'OPCVM…) ;
 bourse de matières premières (dont le sous-jacent est des métaux, des hydrocarbures, des denrées…) typiquement ce qui était précédemment coté dans les bourses de commerce.

La fusion des plateformes de cotation supprimera progressivement les frontières entre ces bourses pour ne conserver que des compartiments en fonction du type de produits financiers cotés (par exemple : actions, matières premières, etc).

Les autres bourses d'échange 
Par extension, une bourse désigne un lieu précis d'échange de biens plus rarement de services (Bourse aux talents). Dans ce cas, la notion de bourse est plus proche de celle de foire, par référence à ce qui se pratiquait dès le Moyen Âge :
 bourse aux livres ;
 bourse aux timbres-poste ;
 bourse aux vêtements (usagés) ;
 bourse ou troc aux plantes.

Les sites d'enchères en ligne ouverts aux particuliers, dont le développement est mondial, sont devenus à leur façon des bourses, ou places de marchés, sur lesquels s'échangent des marchandises.

La bourse du travail était à l'origine un bureau de placement des ouvriers dont la gestion était assurée par les syndicats. Ces lieux sont devenus ensuite ceux où se réunissent les syndicats de salariés, et où il n'est plus vraiment question de trouver du travail, mais plutôt de trouver les moyens de conserver son emploi et de faire valoir ses droits dans les moments difficiles. Il y a de nombreux exemples de bourses du travail dans la plupart des villes de France. La notion de bourse du travail disparaît progressivement au profit du terme Maison des syndicats.

Les aides éducatives 
Une bourse peut désigner une aide financière, par exemple une bourse d'études ou de recherche. Un élève peut devenir boursier pour financer ses études.

Toponymie 
Par extension, on parle de bourse pour :
 des bâtiments abritant ou ayant abrité des opérations de bourse :
 la bourse d'Amsterdam, aussi appelée bourse de Berlage aux Pays-Bas
 la bourse de Belgrade
 la bourse de Bruxelles, devenue un musée
 la bourse de Francfort
 la bourse de Hong Kong
 la bourse d'Italie, à Milan
 la bourse de Londres
 la bourse de Montréal
 la nouvelle bourse de Munich
 la bourse de New York, ou New York Stock Exchange (NYSE)
 la bourse de Paris
 la bourse de São Paulo
 la bourse de Shanghai
 la bourse de Tokyo
 la bourse de Toronto
 la bourse de Tunis
 la bourse de Vienne

 des lieux ayant pris leur nom par proximité d'une bourse d'échange :
 Bourse est une station du métro de Paris, sur la ligne 3 ;
 la place de la Bourse à Amsterdam ;
 Bourse est une station du prémétro de Bruxelles ;
 la place de la Bourse à Bruxelles ;
 Bourse (ou Beurs) est une station du métro de Rotterdam ;
 la place de la Bourse à Rotterdam ;
 la Bourse est un quartier de Toulouse.

Littérature 
 La Bourse est une nouvelle d’Honoré de Balzac parue en 1832.
 Olivier Coispeau, Dictionnaire de la Bourse, Éditions Séfi, 2013, , 
 Jacques Hamon et Bertrand Jacquillat, Que sais-je ? La Bourse, Éditions PUF, 2002,  .
 Gérard Horny, La Bourse pour les nuls, éd. First, 2014,

Liturgie 
La bourse est un élément destiné à contenir le corporal durant la célébration de la messe.

Anatomie 
Une bourse désigne une structure en forme de sac, comme :
 les bourses désignent l'enveloppe soutenant les deux testicules de l'appareil reproducteur mâle chez les mammifères. Elles sont composées de six couches dont une couche de peau appelée scrotum ; 
 une bourse séreuse qui est une enveloppe de tissu conjonctif que l'on retrouve près de certaines articulations ;
 la bourse de Fabricius qui est un organe lymphoïde présent dans le cloaque chez les oiseaux.

Zoologie 

Les poissons-bourses ou bourses sont des poissons de mer tropicale et subtropicale appartenant au genre Aluterus (famille des Monacanthidae) et présents dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien.

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Porte-monnaie